Суран — имя собственное.

Реки
 Суран (приток Инзера) — река в Башкортостане.
 Суран (приток Кобры) — река в Коми.

Населённые пункты
Суран — город в Сирии, мухафаза Алеппо.
Суран — город в Сирии, мухафаза Хама.
Суран — крымскотатарское название исчезнувшего села Анатольевка в Крыму.